

Cinema
 Catene – film muto del 1917, regista sconosciuto, prodotto dalla "Savoia Film", Torino
 Catene – film del 1925 diretto da Gennaro Righelli
 Catene (Smilin' Through) – film del 1932 diretto da Sidney Franklin
 Catene – film del 1949 diretto da Raffaello Matarazzo
 Catene – film del 1974 diretto da Silvio Amadio

Geografia 
 Catene – località presso Marghera appartenente al comune di Venezia

Musica 
 Catene – doppio album di Mina del 1984
 Catene – singolo degli Zen Circus del 2018

Teatro 
 Catene (Smiling Through) – commedia di Allan Langdon Martin del 1924

Pagine correlate
 Catena